Iredalula striata är en snäckart som först beskrevs av Hutton 1873.  Iredalula striata ingår i släktet Iredalula och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
striata